Das Digital Open 1993 war ein Damen-Tennisturnier in Hongkong. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1993 und fand vom 13. bis 19. September 1993 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1993
Tennisturnier in Hongkong